Sia magezi é um tipo de queijo fabricado no Irão.

Ligações externas 
 

Queijos do Irão